Тахсин ( - «Улучшение») — имя арабского происхождения, распространено в Турции, происходит от глагола «хсн» - «быть хорошим». Имя является однокоренным с именами Хасан, Хусейн, Мухсин, а также со словами ихсан и истихсан.
  — турецкий националист
 Тахсини, Хасан — албанский учёный и политик

Примечания 

Арабские имена